Abdij van Fontevraud, abdij in Frankrijk, vroeger ook als Fontevrault geschreven
Fontevraud-l'Abbaye, gemeente waar deze abdij gelegen is